Sventevith o Svetovit – dio della guerra e del raccolta della mitologia slava
 Sventevith (Storming Near the Baltic) – album dei Behemoth del 1995